
Molekulska formula -{C6H7N}- se može odnositi na:

 Anilin
 Azepin
 Pikolin
 2-Metilpiridin
 3-Metilpiridin
 4-Metilpiridin